Алексе́й Дми́триевич Кашта́нов () — российский футболист, нападающий клуба  «Урал».

Биография 
Воспитанник подольского «Витязя». Начинал заниматься футболом в школе брянского «Динамо».

В 2015-2020 годах выступал за такие клубы как «Калуга», «Мебельщик» (Дятьково), «Квант», «Кызылташ» и «Росич».

Зимой 2021 года перешёл в «Родину».

7 сентября 2021 года был арендован ульяновской «Волгой» с которой он стал победителем Второго дивизиона (группа 4).

Летом 2022 года на правах аренды перешёл в клуб РПЛ «Урал».

Статистика выступлений

Достижения 
 «Волга» (Ульяновск)
 Победитель Второго дивизиона (группа 4): 2021/22
 Итого : 1 трофей

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Калуга»
Игроки ФК «Квант»
Игроки ФК «Родина»
Игроки ФК «Волга» Ульяновск
Игроки ФК «Урал»